

Patronyme 

 Colin Donnell (né en 1982), acteur et chanteur américain ;
 Jeff Donnell (1921-1988), actrice américaine.

Prénom 
Donnell est aussi un prénom anglais masculin :
 

Patronyme anglais
Prénom anglais